kod IATA – kod przypisany poszczególnym liniom lotniczym.
 kod IATA –  kod służący do oznaczania portów lotniczych.